Kleef (stad), een stad in Noordrijn-Westfalen, Duitsland
 Kreis Kleve, een district in Noordrijn-Westfalen, Duitsland
 kleef (grondmechanica), een term uit de grondmechanica
 Graafschap Kleef, het graafschap Kleef (±1020-1417)
 Hertogdom Kleef, het hertogdom Kleef (1417-1795)
 Kleve (Dithmarschen), een gemeente in Sleeswijk-Holstein
 Kleve (Steinburg), een gemeente in Sleeswijk-Holstein
 Station Kleve, het station van de stad Kleef, Duitsland

Personen 
 Anna van Kleef, koningin van Engeland in 1540
 Alfred van Cleef, een Nederlands journalist
 Olaf van Cleef, een reiziger, schrijver, schilder
 Lee Van Cleef, een Amerikaanse filmacteur van deels Nederlandse afkomst

Techniek
 Kleef (grondmechanica) is een term uit de grondmechanica en beschrijft een bepaald onderdeel van het draagvermogen van een heipaal.